Clipping, podcinanie - przewinienie w futbolu amerykańskim powstające w sytuacji, gdy zawodnik blokuje przeciwnika od tyłu, poniżej pasa.

Przewinienia w futbolu amerykańskim